E931 peut faire référence à :
 E931, numéro E du diazote, molécule composée de deux atomes d'azote ;
 Route européenne 931, reliant Mazara del Vallo à Gela en Sicile.